Velika nagrada Italije 1962 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 16. septembra 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Graham Hill
| BRM
| 86
| 2:29:08,4
| 2
| 9
|-
! 2
| 12
|  Richie Ginther
| BRM
| 86
| + 29,8 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 86
| + 57,8 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 86
| + 58,2 s
| 10
| 3
|-
! 5
| 2
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 86
| + 1:31,3
| 18
| 2
|-
! 6
| 18
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 85
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 30
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 85
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 6
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 84
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 24
|  Nino Vaccarella
| Lotus-Climax
| 84
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 32
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 81
| +5 krogov
| 20
|  
|-
! 11
| 10
|  Phil Hill
| Ferrari
| 81
| +5 krogov
| 15
|  
|-
! 12
| 38
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 77
| +9 krogov
| 6
|  
|-
! 13
| 16
|  Dan Gurney
| Porsche
| 66
| Diferencial
| 7
|  
|-
! 14
| 4
|  Ricardo Rodriguez
| Ferrari
| 63
| Vžig
| 11
|  
|-
! Ods
| 40
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 45
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 46
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 42
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 44
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 41
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 22
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 25
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 48
|  Tony Settember
| Emeryson-Climax
| 18
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 36
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 17
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 12
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! DNQ
| 60
|  Tony Shelly
| Lotus-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 56
|  Keith Greene
| Gilby-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 52
|  Gerry Ashmore
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 62
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 54
|  Ernesto Prinoth
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 50
|  Roberto Lippi
| De Tomaso-O,S,C,A,
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Jay Chamberlain
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Nasif Estéfano
| De Tomaso
|  
|  
|  
|  
|-
! WD
| 58
|  Kurt Kuhnke
| Lotus-Borgward
|  
| Nepripravljen dirkalnik
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962